

Toponymes

 Gettysburg, localité dans le Dakota du Sud ;
 Gettysburg, ville située en Ohio ;
 Gettysburg, site de la bataille de Gettysburg en Pennsylvanie.

Œuvres 

 Gettysburg, film américain de Ronald F. Maxwell sorti en 1993 ;
 Gettysburg, huitième épisode de la saison 8 de The Office diffusé en 2011 ;
 Gettysburg, vingtième album de la série de bande dessinée La Jeunesse de Blueberry sorti en 2012.

Autre 
 Discours de Gettysburg, célèbre discours prononcé par Abraham Lincoln pour commémorer la bataille de Gettysburg.